Yacoub Meite (Párizs, 1990. február 10. –) francia-elefántcsontparti labdarúgó-középpályás.

Források 
Yacoub Meite adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1990-ben született személyek
Párizsiak
Elefántcsontparti labdarúgók
Francia labdarúgók
Az FC Sion labdarúgói
A Tours FC labdarúgói
Az AS Cannes labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek